Філіповський, Філіпповський

 Філіповський Вадим Миколайович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Філіпповський Григорій Борисович (* 1954) — учитель математики Русанівського ліцею, кавалер ордена За заслуги ІІІ ступеня.
 Філіповський Юрій Володимирович (1987—2014) — прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Филиповський Олександр (* 1889, Чернігів — ?) — український учений-агроном.

Примітки 

Прізвища